Лос Росалес, Ранчо има више значења:

 Лос Росалес, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Росалес, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику